Öl steht für:
 Öle, organische Flüssigkeiten, die sich nicht mit Wasser mischen
 Erdöl, ein natürlich in der oberen Erdkruste vorkommendes Stoffgemisch
 Mineralöl, durch Destillation von Erdöl hergestellte Öle
 Fette Öle (Fette)
 Pflanzenöle, wie 
 Speisefette und Speiseöle
 Ätherische Öle
 Öl! (Originaltitel Oil!), Roman von Upton Sinclair aus dem Jahr 1927
 Öl (Film), Spielfilm aus dem Jahre 1976
 Ölfarbe, Malfarben auf der Grundlage von aushärtenden Ölen

Siehe auch:

 Gerätewagen Öl
 ÖEL
 Oel
 Oels
 OIL